Dražan Jerković, chorwacki i jugosłowiański piłkarz, król strzelców MŚ 1962
 Jure Jerković, chorwacki i jugosłowiański piłkarz, były reprezentant Jugosławii